«Псков-2000» — бывший российский футбольный клуб из Пскова. Основан в 1970 году под названием «Электрон».

История названий 
 1970 — «Электрон»
 1971—1997 — «Машиностроитель»
 1998—2000 — «Псков»
 2001—2005 — «Псков-2000»

История выступлений

Первые шаги 
Команда «Машиностроитель» (Псков) существовала и до выступления псковских команд на всесоюзных соревнованиях. В 60-годы «Машиностроитель» был флагманом областного футбола. Первое упоминание о футболе на Псковщине датируется и вовсе 13 сентября 1893 года, а первый настоящий футбольный матч состоялся 24 октября 1897 года.

70-е годы XX столетия в спортивной жизни региона ознаменовались выступлением футбольного клуба города Пскова на низшем уровне среди команд мастеров Советского Союза: в 1970 году команда псковского завода радиодеталей «Электрон» дебютировала в классе «Б» — четвёртом эшелоне лиг — заняв последнее место. В следующем году для участия в созданной вследствие реорганизации системы лиг и упразднения Класса «Б» Второй союзной лиге была сформирована команда «Машиностроитель» объединения «Псковмаш», на этом уровне они играла в течение четырёх сезонов. В 1971 году команду тренировал молодой тренер Арсен Найдёнов (Розман), впоследствии получивший известность по работе в 90-е годы в сочинской «Жемчужине». В 1973 году «Машиностроитель» дошёл до финала первого розыгрыша Кубка РСФСР среди команд второй лиги, где на своём поле при переполненных трибунах уступил «Вулкану» из Петропавловска-Камчатского — 0:1 (в том году Найдёнов тренировал уже «Вулкан»).

С 1975 года в течение полутора десятков лет во всесоюзных соревнованиях команд мастеров Псков не был представлен. Безуспешно пытался пробиться в мастера показывавший хорошие результаты во внутриобластных турнирах псковский «Прогресс», участвовавший в первенстве РСФСР среди КФК в 1987 и 1988 годах.

Вторая волна выступлений 
В 1989 году ставший годом ранее чемпионом Псковской области «Машиностроитель», подпитанный усилиями Псковского облспорткомитета, руководством НПО «Псковхимлегмаш» и представителями областной администрации, принял участие в Первенстве РСФСР среди КФК — заняв первое место в зоне № 4 («Север»), на финальном этапе, игры которого проходили в Пскове и Печорах, финишировал вторым, пропустив вперёд «Торгмаш» из Люберец. В кубке зоны «Север» (победу в котором в итоге одержала ленинградская «Светлана») «Машиностроитель» на первой же для себя стадии (стадии 1/4 финала) уступил новгородской «Энергии» (0:1, 1:1). По результатам игр в первенстве КФК-1989, несмотря на поражение в переходных матчах от «Селенги» из Улан-Удэ — 4:1 (дома), 0:4 (на выезде), «Машиностроитель» получил право выступать во второй лиге первенства СССР. Нападающий Алексей Снигирёв забил в сезоне 8 мячей, хорошо проявив себя в частности и в товарищеском матче с командой Высшей лиги московским «Динамо» (забил гол и произвёл впечатление на тренера москвичей Анатолия Бышовца), получил приглашение перейти в столичный клуб.

Четыре сезона (два — во второй низшей союзной лиге и два — второй российской лиге) команда занимала места в верхней части турнирной таблицы. В 1992 году «Машиностроитель», основу которого в то время составляли местные футболисты, боролся за выход в первую лигу, занял третье место, уступив повышение в классе калининградской «Балтике» и клубу «Смена-Сатурн» (Санкт-Петербург). В 1987—1992 годах команду тренировал Владимир Косогов. Президентом клуба в 1992—1993 годах являлся молдавский бизнесмен Александр Лилица — дядя известного футболиста сборной страны Игоря Добровольского. За команду отметился будущий лидер «Спартака» и сборной России, а также победитель Лиги чемпионов уроженец Великолукского района Дмитрий Аленичев, перешедший в 1991 году из псковского «Машиностроителя» в московский «Локомотив». В высший дивизион псковская команда также делегировала Олега Лепика и Вячеслава Волкова, игравших за новороссийский «Черноморец», а также Вячеслава Дёмина («Зенит» Санкт-Петербург, «КАМАЗ» Набережные Челны, «Текстильщик» Камышин).

Следующие четыре года «Машиностроитель» провёл в новообразованной третьей лиге с постепенным ухудшением результатов. В 1998 году в связи с реорганизацией российских соревнований в низших лигах третья лига вошла в состав второй, и «Машиностроителю», несмотря на занятое 12-е место в 1997 году, в соответствии с удовлетворяющим требованиям ПФЛ состоянием инфраструктуры, было предоставлено право на участие в ней.

Исключение из ПФЛ 
Перед началом сезона-1998 «Машиностроитель» был переименован в ФК «Псков», почётным президентом клуба стал мэр Пскова Александр Прокофьев, спонсорство «Псковского кабельного завода» и «Псковского хлебокомбината» позволило улучшить финансирование, что поспособствовало усилению состава: возвратились обрётшие опыт высшей лиги местные воспитанники защитники Волков, пришедший из тульского «Арсенала» и Игорь Сурин («Локомотив» Нижний Новгород), вернулся из Великих Лук Игорь Васильев, также пришли в клуб ряд иногородних футболистов: Сергей Петрукович из БАТЭ (ранее — «Динамо-Газовик»), лучший бомбардир ярославского «Нефтяника» за всю историю Игорь Аксёнов, Александр Знак (игравший в Белоруссии и за астраханский «Волгарь-Газпром»). Команда неплохо начала сезон, но по ходу первого круга была исключена с соревнований из-за неуплаты части заявочного взноса, причём по утверждениям главы ПФЛ Николая Толстых, это произошло по вине клуба — клуб неоднократно, в том числе и со страниц прессы, предупреждался о грядущих санкциях за невыполнение устава и требований регламента ПФЛ, но не реагировал на эти сигналы, а глава РФС Вячеслав Колосков высказал позицию, согласно которой не следовало бы исключать клуб из соревнований, хоть Александр Лилица (вернувшийся в клуб на пост президента, 1998—2005) вовремя и не среагировал и затянул все сроки, но готовность оплатить долг у клуба была, деньги проводились через Спорткомитет, с чем и были связаны трудности, характер которых заключался лишь в организационных моментах. Излишняя принципиальность ПФЛ стоила Пскову места во Втором дивизионе, где осталась выступать другая команда региона — великолукская «Энергия». Псковская же команда вынуждена была доигрывать сезон в первенстве КФК, заявившись не с начала турнира как «Псков»-2 (в несыгранных матчах первой части сезона любительского первенства команде были засчитаны технические поражения), а на пост главного тренера был приглашён Заслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер СССР Эдуард Малофеев, возглавлявший сборную Советского Союза и выводивший её на чемпионат мира-1986, а также приводивший минских динамовцев к победе в союзном чемпионате-1982.

Возвращение 
Попытки заявиться на сезон-1999 во Второй дивизион не увенчались успехом (несмотря на то, что уже был составлен предварительный вариант календаря зоны «Запад» Второго дивизиона, где фигурировал ФК «Псков»), и сезон-1999 команда провела на любительском уровне, выиграв все турниры, в которых принимала участие (первенство КФК в зоне «Северо-Запад», Кубок МРО «Северо-Запад» (в финальном матче на стадионе имени Кирова была повержена «Кондопога» из одноимённого города — 3:1) и финальный турнир чемпионата России среди любительских команд (КФК), проходивший в Пскове). Впервые в истории псковского футбола 18 игрокам ФК «Псков» было присвоено звание мастеров спорта.

В сезон-2000 команда вступала в ранге новичка Второго дивизиона и одного из фаворитов одновременно. Матч 1-го тура «Псков» — «Зенит»-2 (1:0) собрал на псковском стадионе «Машиностроитель» 14 000 человек. На протяжении всего первенства команда находилась в группе лидеров, периодически возглавляя турнирную таблицу, однако в итоге заняла 4-е место. В разгар сезона из команды был откомандирован в сборную Белоруссии Малофеев, принявший приглашение Александра Лукашенко, на его место заступил выпускник Высшей школы тренеров Александр Лебедев.

В 2001 году главным тренером сменившей название на «Псков-2000» команды (учредителем клуба стала администрация Псковской области) был назначен петербуржец Лев Бурчалкин. Летом 2001 года команду пополнили вернувшийся в Псков Алексей Снигирёв и ставший впоследствии известным телекомментатором Константин Генич, пришедшие из ФК «Химки». Оба отыграли за псковскую команду вторую часть сезона-2001 и забили по 2 мяча, причём, Генич перед приходом в «Псков» уже был известен псковским болельщикам, сыграв два кубковых матча в Пскове за «Химки» (30 июня 2001 года, 2:0 и 28 мая 2000 года, 2:1), в каждом из которых забил по голу. На протяжении более чем половины первенства в зоне «Запад» «Псков-2000» шёл без поражений, выдвинувшись на первое место к концу первого круга и выиграв его, причём на выезде брал очки увереннее, чем в домашних матчах, в которых порой с трудом сводил игры к ничьей. Во многом именно из-за обилия ничьих к ранее обещавшему стать определяющим для турнирного положения команд матчу лидеров зоны «Запад» против «Динамо СПб» в Санкт-Петербурге 21 сентября в рамках 32-го тура первенства «Псков-2000» подошёл, отставая уже на 6 очков при игре в запасе у петербуржцев, при том, что имел всего одно поражение в пассиве, а «Динамо СПб» — два. В матче, проходившем на стадионе имени Кирова, псковичи уступили — 0:1 (домашняя игра первого круга закончилась со счётом 0:0). «Динамо СПб» заняло первое место в зоне «Запад», выиграло по сумме двух стыковых матчей у победителя зоны «Центр» липецкого «Металлурга» и вышло в Первый дивизион. Псковичи же после поражения в Санкт-Петербурге уступили дома владимирскому «Торпедо», после чего Бурчалкин покинул пост главного тренера. Тем не менее, «Псков-2000» в сезоне-2001 занял итоговое второе место, которое стало высшим достижением в истории клуба.

По общему мнению, у клуба всё равно не было средств для выступления в Первом дивизионе, но, тем не менее, несколько сезонов подряд игры команды собирали полные трибуны стадиона «Машиностроитель» (средняя посещаемость домашних матчей команды в 1999—2002 годах составила 6000 зрителей), команда показывала содержательный атакующий футбол. Лучшим бомбардиром клуба и зоны «Запад» Второго дивизиона был петербуржский воспитанник , пришедший летом 1999 года в «Псков» из «Кондопоги» и забивший в первенстве и Кубке России за «Псков» 84 мяча. Также, за эти годы (в период с конца 90-х по начало 2000-х годов) в команды Высшего российского дивизиона из Пскова отправился ряд футболистов (большинство из которых — местные воспитанники), заигравших в основных составах своих новых клубов: Валерий Цветков и Игорь Недорезов — «Зенита», Валерий Алексеев — «Анжи», Сергей Степанов — «Торпедо»-ЗИЛ, Сергей Виноградов — «Крыльев Советов», Руслан Суродин, Вадим Старков и Иван Ершов — «Черноморца».

И вновь вниз 
Весной 2003 года у клуба появился генеральный спонсор — компания «Авто-Лада» (президент Алексей Севастьянов), осенью 2003 года клуб уже готовил документы на переименование в ФК «Авто-Лада-Псков», однако вскоре сотрудничество с клубом было прервано (финансирование детско-юношеского футбола сохранилось). В 2002—2004 годах команду поочерёдно тренировали бывшие московские спартаковцы Евгений Сидоров и Виктор Ноздрин, а также Виктор Демидов, в Псков даже вернулся и Эдуард Малофеев (в качестве тренера-консультанта — 2003 и спортивного директора — 2004), но им не удалось остановить падение клуба, с приходом на пост губернатора области Михаила Кузнецова переставшего получать соответствующую финансовую поддержку, результаты команды шли вниз, и в 2005 году после первого круга (менее, чем через два года после того, как на стадионе «Машиностроитель» в соответствии с требованиями Лиги были установлены индивидуальные пластиковые сидения) ФК «Псков-2000» снялся с соревнований из-за финансовых проблем.

С 2006 года город стал представлять клуб «Псков-747», основанный Алексеем Севастьяновым, домашние матчи стал играть на стадионе «747». В 2020 году преобразован в ФК «Псков».

Результаты выступлений

Первенство СССР

Первенство и Кубок России

Дублирующий состав 
Дублирующий состав клуба в 2001—2003 годах принимал участие в Первенстве КФК (зона «Северо-Запад»): в 2001 году занял 3-е место, в 2002 году снялся после шести проведённых игр, в 2003 году занял последнее 10-е место, не набрав ни одного очка (снялся после первого круга). Обладатель (2002) и финалист (2004) кубка Псковской области.

В Первенстве КФК 1998 (зона «Северо-Запад») помимо команды «Машиностроитель» Псков (клубная) со второго круга начала играть команда «Псков»-2 (фактически главная команда, которую исключили из зоны «Запад» Второго дивизиона по ходу турнира), задним числом был изменён календарь, за матчи первого круга ей были внесены технические поражения, в итоговой турнирной таблице «Псков»-2 занял 8-е место из 12-ти (сыгранные матчи — 11:+7=2-2, 22-12).

Достижения 
 Финалист Кубка РСФСР: 1973
 Серебряный призёр Второго дивизиона ПФЛ: 2001 (зона «Запад»)
 Бронзовый призёр призёр Второй лиги ПФЛ: 1992 (зона 4)
 Победитель первенства КФК: 1999 (в зоне «Северо-Запад» и финальном турнире)
 Обладатель Кубка России среди КФК (зона «Северо-Запад»): 1999

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Wildstat.ru (сов.)
 Профиль на сайте Wildstat.ru (рос.)
  («Машиностроитель»)
  («Псков», «Псков-2000», а также «Псков-747»)
 
 Неофициальный сайт
 Сайт болельщиков
 История ФК «Машиностроитель» на klisf.info

Футбольные клубы России, прекратившие существование
Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы России
Футбольные клубы Пскова